Houtdok (Antwerpen), een dok in de haven van Antwerpen.
Houtdok (Gent), een van de Oude Dokken in Gent.